Линамарин () — цианогенный гликозид, гликозид циангидрина ацетона, обнаруженный в листьях и корнях растений (маниока, лимская фасоль, лён). Линамарин разлагается с выделением циановодорода в кишечнике человека, поэтому растения, содержащие линамарин в больших количествах, требует специальной обработки перед употреблением в пищу. Всосавшийся линамарин быстро выводится с мочой. Показано, что употребление линамарина в пищу может быть фактором риска при развитии невосприимчивости к глюкозе и при диабете, однако, исследования на животных не подтверждают данный факт, что может указывать на то, что линамарин лишь усугубляет развитие диабета, но не вызывает его.

Как правило, циановодород образуется в результате действия фермента линамаразы, находящегося в клеточных стенках растений маниоки. Ввиду того, что образующиеся производные синильной кислоты летучи, продукты из маниоки перед кулинарной обработкой обычно бланшируют, кипятят или ферментируют.

В результате недавних исследований были получены трансгенные растения маниоки, в которых синтез линамарина был стабильно снижен при помощи РНК-интерференции.

См. также 
 Амигдалин
 Лотавстралин

Примечания 

Гликозиды
Токсины растений